Tritomegas en zoologie peut signifier : 
 le genre Tritomegas, une punaise de la famille des Cydnidae ; 
 le genre Andrias, un urodèle de la famille des Cryptobranchidae autrefois nommé Tritomegas.

Synonyme de genre d'urodèles (nom scientifique)
Cryptobranchidae